

Mitologia 
 Harmonia (Concordia) – w mitologii greckiej i rzymskiej uosobienie ładu i symetrii
 Harmonia (Harmonie) – w mitologii greckiej jedna z najad, matka Amazonek

Muzyka 
 harmonia – instrument muzyczny, także potoczna nazwa akordeonu
 harmonia – dyscyplina z zakresu teorii muzyki

Polskie chóry 
 „Harmonia” (Chór mieszany „Harmonia” w Bydgoszczy) – polski chór z Bydgoszczy
 „Harmonia” (Stowarzyszenie Śpiewacze „Harmonia”) – polski chór z Łodzi
 „Harmonia” (Towarzystwo Śpiewu Harmonia w Krobi) – polski chór z Krobi

Taksonomia

Inne 
 Harmonia – planetoida o numerze katalogowym 40
 Harmonia – postać z serialu animowanego Hi Hi Puffy AmiYumi
 Harmonia – miasto i gmina w Brazylii, w stanie Rio Grande do Sul
 Harmonia (Wydawnictwo Harmonia Józef Częścik) – przedsiębiorstwo z siedzibą w Gdańsku
 Harmonia (Towarzystwo Harmonia w Poznaniu) – polskie towarzystwo artystyczne

Zobacz też 

 harmonia barw – element kompozycji obrazu
 Harmonia caelestis – powieść Pétera Esterházyego
 Harmonia Caelestis (ujednoznacznienie)
 harmonia Ewangelii – zestawienie tekstu czterech Ewangelii
 Harmonia Macrocosmica – atlas nieba Andreasa Cellariusa z XVII wieku
 Harmonia Mundi – wytwórnia płytowa
 harmonia naśladowcza (onomatopeja) – figura retoryczna
 harmonia pedałowa – polski ludowy instrument muzyczny
 harmonia samogłosek (harmonia samogłoskowa, harmonia wokaliczna) – proces fonologiczny
 Harmonia świata – album zespołu Skaldowie
 harmonijka – instrument muzyczny
 harmonika – element dzieła muzycznego
 Nowa Harmonia – idea gminy idealnej Roberta Owena